Fred "Sonic" Smith, guitariste rythmique du groupe protopunk MC5.
 Fred Smith, bassiste du groupe Television.